Franz Schmidt kan syfta på bland andra:

* Franz Schmidt (1751–1834), österrikisk botaniker
 Franz Schmidt (1874–1939), österrikisk tonsättare
 Franz Willibald Schmidt (1764–1796), böhmisk botaniker och växtmålare